Ві́лкокс () — англійське прізвище або топонім.

Прізвище 
 Вілкокс (прізвище)

Географічні об'єкти

Канада 

 Вілкокс — село в провінції Саскачеван

США 

 Вілкокс — місто в штаті Аризона
 Вілкокс — неінкорпорована територія в штаті Флорида
 Вілкокс — село в штаті Небраска
 Вілкокс — село в штаті Пенсільванія
 Вілкокс — неінкорпорована територія в штаті Вісконсин
 Вілкокс — округ в штаті Алабама
 Вілкокс — округ в штаті Джорджія
 Вілкокс — тауншип в штаті Мічиган